Luogotenente generale, un antico grado delle forze armate, corrispondente all'attuale tenente generale.
 Luogotenente generale del regno, una carica che conferisce il potere di esercitare l'autorità reale in caso di assenza o impedimento del re legittimo.